De United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) (Frans: Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI)) of de Commissie voor internationaal handelsrecht van de Verenigde Naties is een organisatie onder de Algemene Vergadering van de VN (United Natrions General Assembly of UNGA), die verantwoordelijk is voor de facilitering van internationale handel en investeringen.

Het officiële mandaat van UNCITRAL, opgericht door de Algemene Vergadering van de VN in 1966, luidt "het bevorderen van de geleidelijke harmonisatie en unificatie van het internationale handelsrecht" door middel van conventies, modelwetten en andere instrumenten die betrekking hebben op belangrijke handelsgebieden, van geschillenbeslechting tot de aankoop en verkoop van goederen.

UNCITRAL voert zijn werkzaamheden uit in New York en in Wenen, waar het hoofdkantoor van deze organisatie is gevestigd.

Geschiedenis en lidmaatschap
In de jaren begonnen nationale regeringen de noodzaak in te zien van een wereldwijde set van normen en regels om de nationale en regionale voorschriften in de internationale handel te harmoniseren.

Oorspronkelijke bestond UNCITRAL uit 29 staten. Het ledental van organisatie groeide tot 36 in 1973 en tot 60 in 2004. De lidstaten vertegenwoordigen verschillende juridische tradities en niveaus van economische ontwikkeling, evenals verschillende geografische regio's. Om de drie jaar wordt de helft van het aantal leden van de commissie gekozen voor een periode van zes jaar.

Arbitrage 
De organisatie heeft een arbitragereglement opgesteld, de Arbitration rules of the UNCITRAL, die partijen bij internationale overeenkomsten als onderling geldende geschillenregeling kunnen overeenkomen.

Externe links
 Website van UNCITRAL
 Verenigde Naties

Gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties
Verenigde Naties